Agostini ist ein italienischer Familienname.

Namensträger 
 Alessandro Agostini (* 1979), italienischer Fußballspieler
 Angelo Agostini (1843–1910), italienischer Zeichner
 Carlo Agostini (1888–1952), Erzbischof, Kardinal und Patriarch von Venedig
 Daniela Agostini, italienisch-deutsche Dokumentarfilmerin

 Domenico Agostini (1825–1891), italienischer römisch-katholischer Kardinal
 Duilio Agostini (1926–2008), italienischer Motorradrennfahrer
 Fanny Agostini (* 1988), französische Wettermoderatorin
 Federico Agostini (* 1959), italienischer Violinist
 Giacomo Agostini (* 1942), italienischer Motorradrennfahrer

 Jorge Agostini (1910–1955), kubanischer Fechter
 Leonardo Agostini (1594–1676), italienischer Antiquar
 Lodovico Agostini (1534–1590), italienischer Komponist, Sänger, Priester und Lehrer
 Lucio Agostini (1913–1995), kanadischer Komponist, Arrangeur und Dirigent
 Marco Agostini (* 1964), Schweizer Politiker (Grüne)
 Massimo Agostini (* 1964), italienischer Fußballspieler
 Mezio Agostini (1875–1944), italienischer Komponist und Musikpädagoge 
 Mike Agostini (1935–2016), Sprinter aus Trinidad und Tobago
 Nicolò Agostini (* 1991), italienischer Grasskiläufer
 Paolo Agostini (um 1583–1629), italienischer Komponist
 Philippe Agostini (1910–2001), französischer Kameramann
 Pietro Simone Agostini (um 1635–1680), italienischer Komponist
 Riccardo Agostini (* 1994), italienischer Rennfahrer
 Stefano Agostini (* 1989), italienischer Straßenradrennfahrer
 Tullio Agostini (* 1921), italienischer Politiker

Siehe auch 
 De Agostini
 Agostoni
 Agustini

Familienname
Italienischer Personenname